Dzialynski ist der Familienname folgender Personen:

 Tytus Działyński (1797–1861), polnischer Offizier und Kunst-Mäzen
 Johann von Dzialynski (1829–1880), Rittergutsbesitzer, Publizist und Politiker der polnischen Bevölkerungsgruppe in Preußen